Poix steht für:

 Poix (Évoissons), ein Fluss im französischen Département Somme 

Orte in Frankreich
 Poix, Gemeinde im Département Marne
 Poix-de-Picardie, Gemeinde im Département Somme
 Poix-du-Nord, Gemeinde im Département Nord
 Poix-Terron, Gemeinde im Département Ardennes

Poix ist der Familienname folgender Personen:

 Christophe Paulin de la Poix de Fréminville, französischer Marineoffizier, Zoologe und Archäologe
 Gabriel Poix (1888–1946), französischer Ruderer
 Vincent P. de Poix (1916–2015), US-amerikanischer Vizeadmiral